Cazapote puede referirse a:

 el nombre común de la planta Artemisia absinthium: o
 el nombre común de la planta Senecio jacobaea.